A Diósgyőri VTK a 2022–2023-as szezonban az NB II-ben indul, miután a 2021–2022-es NB II-es szezonban harmadik helyen zárták a bajnokságot.

Változások a csapat keretében 
A vastaggal jelzett játékosok felnőtt válogatottsággal rendelkeznek.

Érkezők

Kölcsönből visszatérők

Távozók

Játékoskeret 

 2022. június 26. szerint.
 A vastaggal jelzett játékosok felnőtt válogatottsággal rendelkeznek.
 A dőlttel jelzett játékosok kölcsönben szerepelnek a klubnál.

Jegyzetek 

20222023
Klubcsapatok 2022–2023-as szezonja